Слейтер, Джон (1928—1989) — фигурист из Великобритании.
 Слейтер (Слэтер), Джон Кларк (1900—1976) — американский физик и химик-теоретик.